

Miejscowości

Namibia 
 Lüderitz – miasto

Niemcy 
 Lüderitz – dzielnica Tangerhütte

Polska 
Epizodyczna nazwa okupacyjna 1940 – styczeń 1945 miasta:
 Łabiszyn

Osoby 
 André Lüderitz – niemiecki polityk
 Franz Adolf Eduard Lüderitz – niemiecki kupiec
 Hermann von Lüderitz – pruski polityk
 Rafi Lüderitz – niemiecki pianista

Inne 
 Lüderitz – ród

Zobacz też 
 Zatoka Lüderitza